Деуш (, «Бог») — португальська власна назва.

Топоніми

Сан-Жуан-де-Деуш — парафія.